Příjmení Barrios nese více různých osobností:

 Gerardo Barrios (1813–1865) – prezident El Salvadoru v letech 1859-1863
 Lucas Barrios (* 1984) – paraguayský fotbalista
 Yarelis Barriosová (* 1983) – kubánská diskařka

Externí odkazy